Dragonetti steht für

 Dragonetti (Basilikata), eine Gemeinde in der italienischen Region Basilikata

Dragonetti ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Dragonetti (genannt il Drago; 1763–1846), venezianischer Kontrabassist und Komponist
 Philippe Dragonetti (* 1959), belgischer Jazzmusiker
 Roger Dragonetti (1915–2000), belgischer Romanist und Mediävist und Hochschullehrer
 Sofía Dragonetti (* 1996), argentinische Handballspielerin